Le nom de HMAS Waterhen a été donné à un navire et un établissement à terre de la Royal Australian Navy (RAN). Le premier navire a servi à l’origine sous le nom de HMS Waterhen avec la Royal Navy (RN). Un autre navire britannique et un navire australien du même nom ont été commandés, mais annulés plus tard.

 Le  était un destroyer de classe V et W mis en service dans la RN en 1918. Il a été transféré à la RAN en 1933 et a servi jusqu’à sa perte, le 29 juin 1941, lors d’une attaque de bombardiers en piqué.
 Le  était un sloop modifié de classe Black Swan commandé en 1944, mais annulé en novembre 1945.
 Le  était un destroyer de classe Daring. Sa quille a été posée en 1952 mais il a été annulé en 1954 et mis au rebut sur la cale de construction.
 La base navale de Waterhen (HMAS Waterhen) est un établissement à terre situé à Sydney, utilisé comme quartier général du groupe de plongée de la guerre des mines et de déminage de la RAN. La base a été mise en service en 1962 et fonctionne toujours en 2016.

Honneurs de bataille 
Trois honneurs de bataille ont été décernés au premier :[1][2]

 Libye 1940-41
 Grèce 1941
 Crète 1941

Notes et références 

Waterhen